Пи́ла (), Шнайдемюль (Шнейдемюль), () — город в Великопольском воеводстве Польши, центр Пилского повята. Занимает площадь 102,68 км². Население — 75 144 человек (на 2005 год).

Название города 
Piła — польское слово, означающее «пила». Это было типичное название для деревни лесорубов. Немецкое название города Schneidemühl, в переводе — «лесопилка».

Впервые название Пила упоминается в 1451 году, в отношении местной мельницы (molendinum Pila). Не позднее XVI века название было перенесено на всё поселение, которое к тому времени стало уже королевским городом (in oppido regio Pila, 1515).

История 
Поселение было основано, вероятно, в 14 веке, рядом с лесопилкой. Находилось во владениях тамплиеров, в 1368 году было включено Казимиром Великим в состав Польши.

В 1922—1938 годах Пила — центр прусской провинции Позен-Западная Пруссия.

В 1938 году в городе родился генерал-майор авиации Национальной народной армии ГДР Вольфганг Тонке.

В начале февраля 1945 года в ходе Восточно-Померанской операции советские войска окружили город. Командовавший группой немецких армий «Висла» Генрих Гиммлер приказал удержать его любой ценой. За несколько дней немецкие войска потеряли свыше 4 тысяч человек, после чего ими была предпринята неудачная попытка прорыва из окружения. Ликвидация окруженной группировки была завершена к концу февраля 1945 года, при этом советские войска взяли в плен более пяти тысяч вражеских солдат и офицеров. Кроме того, в лесах севернее Шнайдемюля советские части были ликвидированы две группировки немцев, при этом также было взято большое число пленных.

Население

Фотографии

См. также 
 Депо Пильский Кругляк

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города
 www.dawna.pila.pl
 

Города Великопольского воеводства
Бывшие внерайонные города Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Великопольского воеводства
Бывшие немецкие города (Позен-Западная Пруссия)